Манучаря́н () — армянская фамилия.

Известные носители: 

 Манучарян, Армен Арамович (род. 1995) — армянский футболист.
 Манучарян, Ашот Гарникович (род. 1954) — армянский политический, государственный и общественный деятель.
 Манучарян, Бениамин (род. 1981) — армянский футболист.
 Манучарян, Вагрик — армянский футболист и тренер.
 Манучарян, Виктория Робертовна (род. 1994) — российская спортсменка.
 Манучарян, Григорий Назарович (1915—1995) — военный и научный деятель, полковник медицинской службы.
 Манучарян, Нина Николаевна (1885—1972) — армянская советская актриса.
 Манучарян, Хорен Вагрикович (род. 1992) — армянский футболист.
 Манучарян, Эдгар Вагрикович (род. 1987) — армянский футболист.
 Манучарян, Эдуард (род. 1983) — армянский футболист.